Die Liste der Bürgermeister der Stadt Speyer listet die bekannten Bürgermeister der Stadt Speyer im heutigen Rheinland-Pfalz, ihre Amtszeit und weiterführende Bemerkungen auf.

Reichsstädtische Bürgermeister 1350–1796

Bürgermeister 1350–1516 
Im 14. Jahrhundert schwand die Position der Speyerer Hausgenossen und Münzer. Im Jahr 1349 konnten die Zünfte für die Reichsstadt eine Zunftverfassung durchsetzen. Die Hausgenossen mussten auf ihre letzten Vorrechte verzichten und sich als Zunft unter 14 anderen Zünften etablieren.

Von 1378 an sind die Bürgermeister im Ratsbuch ohne Lücken verzeichnet, für die anderen Jahre sind sie aus Urkunden oder dem Urkundenbuch zu ermitteln. Die Amtsträger übernehmen alle drei Jahre das Bürgermeisteramt.

Bürgermeister 1517–1690 
Seit 1517 wechseln die Bürgermeisterpaare im zweijährlichen Turnus. Jeweils ein Paar ist in den geraden, das zweite in den ungeraden Jahren im Amt, wobei die Amtsinhaber des Paars der geraden Jahre dann als Altermeister andere Aufgaben übernehmen (und umgekehrt).

Die erste Spalte „Amtszeit“ führt die Jahre als regierender Bürgermeister auf, die folgende die Jahre als Vertreter seines Vorgängers (zweiter Bürgermeister) – beiderseitiges Überleben vorausgesetzt.
 Viele verschiedene Namensschreibweisen.
Jahr†: Tod im Amt

Bürgermeister 1691–1796

Franzosenzeit 1790 bis 1813

Reichsstädtische Bürgermeister 1790 bis 1796

Französische Bürgermeister 1792 bis 1813

Bürgermeister der Bayerischen Zeit 1816 bis 1945

Bürgermeister 1816 bis 1911

Hauptamtliche Bürgermeister 1911 bis 1945 
Ernst Hertrich wurde 1911 der erste rechtskundige und hauptamtliche Bürgermeister der Stadt Speyer, er fiel als Soldat im Ersten Weltkrieg. Seit 1923 trug Karl Leiling als erstes Stadtoberhaupt den Titel Oberbürgermeister.

Oberbürgermeister, nach 1945 
Seit 1999 wird der Oberbürgermeister nicht mehr vom Stadtrat, sondern unmittelbar von der Bevölkerung gewählt.

Literatur 
 [Wilhelm] Harster: Speierer Bürgermeisterliste von 1289 bis 1889. In: Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz. 14. Gilardone, Speyer 1889, , S. 59–80.

Weblinks

Einzelnachweise 

!
Speyer